A Bere vagy bere jelentheti:
 Bere, település a Partiumban
 Bere, régi magyar keresztnév
 bere, a tócsni nevű étel egyik elnevezése